Oduya ist der Familienname folgender Personen:
 Fredrik Oduya (1975–2011), schwedischer Eishockeyspieler
 Johnny Oduya (* 1981), schwedischer Eishockeyspieler